Hannu Savolainen, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 18 est retiré de l'équipe des HPK.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || HPK || Suomi-sarja
|| 14 || 21 || 13 || 34 || 33 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HPK || 1. Divisioona
|| 28 || 18 || 13 || 31 || 60 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 21 || 33 || 54 || 49 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || HPK || 1. Divisioona
|| 31 || 18 || 18 || 36 || 38 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 19 || 23 || 42 || 47 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || Pelicans Lahti || SM-liiga
|| 36 || 7 || 9 || 16 || 12 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 20 || 39 || 59 || 90 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 19 || 41 || 60 || 82 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 18 || 26 || 44 || 44 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || HPK || 1. Divisioona
|| 27 || 5 || 13 || 18 || 32 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HPK || 1. Divisioona
|| 42 || 20 || 30 || 50 || 52 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Ketterä || 1. Divisioona
|| 24 || 11 || 32 || 43 || 23 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 7 || 15 || 22 || 22 || || || || ||

Notes et références 

Naissance le  11 juillet 1953
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Pelicans Lahti
Attaquant de hockey sur glace